Nachala může být:
 Nachala (Haifa)
 Nachala (mošav)

Jako hebrejské slovo může dále ve tvaru „nachalat“ znamenat:
 Nachalat Achim
 Nachalat Šiv'a
 Nachalat Jicchak